Porcher ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Porcher (1872–1933), französischer Veterinärmediziner
 Friedrich Joseph Porcher (1814–1877), deutscher Bildhauer und Maler
 Georg Porcher (1860–1936), preußischer Landrat